Федюк Дмитро Алімович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федюк Микола Васильович (1946) — український кінорежисер (фільми: «Нам дзвони не грали, коли ми вмирали» (1991), «Амур і Демон» (1994) тощо)
 Федюк Микола Іванович (1885—1962) — маляр-реаліст
 Федюк Назар Андрійович (1992) — український скрипаль.
 Федюк Тарас Олексійович (1954) — український поет.

 [[Федюк Юлія Володимирівна-(2012)-українська блогерка,тіктокер.

Українські прізвища